Bengt Söderström (1933-2002), pilote automobile suédois.
 Bruno Söderström (1881-1969), athlète suédois.
 Elisabeth Söderström (1927-2009), chanteuse lyrique soprano suédoise.
 Fredrik Söderström (1973-), footballeur suédois.
 Gustaf Söderström (1865-1958), athlète et tireur à la corde suédois.
 Hedvig Söderström (1830-1914), dessinatrice, peintre et photographe suédoise.
 Maja Söderström (2011-), actrice suédoise.
 Tommy Söderström (1969-), gardien de but professionnel de hockey sur glace.
 Ulf Söderström (1972-), joueur professionnel suédois de hockey sur glace.
 Victor Söderström (2001-), joueur suédois de hockey sur glace.